Glenn Verbauwhede, Belgisch voetballer
 Michaël Verbauwhede, Belgisch syndicalist en politicus